Хатукайское сельское поселение — муниципальное образование в составе Красногвардейского муниципального района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — аул Хатукай.

География 
На территории поселения расположен мост через реку Кубань на федеральной дороге А-160 Майкоп — Кореновск.

История

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 5 017 человек, проживающих в сельском поселении, 5 009 указали свою национальность:

Примечания

Ссылки 
 Красногвардейский район > Хатукайское сельское поселение
 Муниципальное образование «Хатукайское сельское поселение»

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Красногвардейского района (Адыгея)